Sinzing ist der Ortsname von

 Sinzing, Gemeinde im Landkreis Regensburg, Bayern
 Sinzing (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Sinzing (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern

 Sinzing (Gemeinde Hofkirchen), Ortschaft der Marktgemeinde Hofkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Sinzing (Gemeinde Ostermiething), Ortschaft der Marktgemeinde Ostermiething, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Sinzing (Gemeinde Rainbach), Ortschaft der Gemeinde Rainbach im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Sinzing (Gemeinde Tarsdorf), Ortschaft der Marktgemeinde Tarsdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich